Erik Larsson (1888–1934) – szwedzki policjant, zawodnik w przeciąganiu liny, olimpijczyk
 Erik Larsson (1905–1970) – szwedzki hokeista
 Erik Larsson (1918–2005) – szwedzki polityk
 Erik August Larsson (1912–1982) – szwedzki biegacz narciarski, dwukrotny medalista olimpijski

Zobacz też 
 Erik Larson
 Erik Larsen